Carmen Herrera es una de las parroquias que conforman el municipio Cabimas del estado Zulia, Venezuela. Para el 2012 tiene una población aproximada de 37.197 habitantes según INE. Recibe su nombre en honor a Carmen Herrera, fundadora de la organización filantrópica Sociedad de Amigos del Bien.

Ubicación

La parroquia Carmen Herrera limita al norte con la parroquia Ambrosio (carretera H calle Miranda y el muelle), al oeste con el Lago de Maracaibo, al este con la parroquia San Benito (avenida Intercomunal) y al sur con la parroquia La Rosa (carretera J y avenida Lagoven).

Historia 

La parroquia Carmen Herrera contiene algunos de los sectores antiguos de Cabimas, que existían en el siglo XIX como Punta Icotea, la Vereda y La Salina. Punta Icotea era el sitio llamado por los locales Cabimas, todavía la gente mayor dice que van para Cabimas cuando van para el centro, como referencia a que los otros sectores estaban separados.
El sector Tierra Negra recibe su nombre de un matadero ya desaparecido, allá también estaba el antiguo cementerio que fue demolido en 1980 y donde se construyó una nueva sede para la alcaldía de Cabimas que aún no ha sido inaugurada.
Con el descubrimiento de petróleo las compañías petroleras colocaron sus instalaciones como los patios de tanques de La Salina y Buena Vista además de sus sedes como las oficinas centrales de La Salina de la Lago Petroleum Corporation, las oficinas de la Mene Grande Oil Company en el campo Staff (hoy urbanización Las Palmas) y sus talleres en la sede actual de Hidrolago, y los campamentos petroleros  para los trabajadores como Campo Blanco, Concordia y América (campos de la Lago Petroleum Corporation).
Junto a los campos petroleros los vecinos ocuparon otros sectores fundando Delicias Viejas (1930), Guabina (donde antes había una ciénaga), Miraflores y el Dividive.
Con el declive de la producción del campo La Rosa, el patio de tanques en Buena Vista fue demolido y en su lugar se construyó la urbanización en los 1980's.
El Solito recibe el nombre de un abasto que era la única construcción en toda la cuadra durante décadas, hasta que fue convertido en urbanización en 1983.
Con la creación del municipio Cabimas en 1989 la parroquia era parte de la parroquia Ambrosio, en 1995 se realizó un reordenamiento del territorio y se creó la parroquia Carmen Herrera en honor a la luchadora social y fundadora de la Sociedad de Amigos del Bien.
Eventualmente cuando se inaugure la nueva sede de la alcaldía en la carretera H sector Tierra Negra, la parroquia se convertirá en la capital del municipio Cabimas.

Sectores

La parroquia Carmen Herrera se encuentra en la ciudad de Cabimas y está conformada por los sectores:

 Buena Vista
 Campo Blanco
 Concordia
 América
 Delicias Viejas
 El Dividive
 El Solito
  Guabina
  Miraflores
 Campo Refinería o El Campito.
 Las 25
 Barrio La Vereda
 Las Palmas Campo Staff
 Las Tierritas
 Punta Icotea
 Tierra Negra

La sede de la junta parroquial Carmen Herrera es el edificio a la izquierda de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, en la calle Miranda con avenida Independencia frente a la plaza Bolívar.

Zona residencial

La parroquia Carmen Herrera está conformada por sectores populares como Tierra Negra, Guavina y El Solito, campos petroleros como Concordia y Campo Blanco, una zona comercial en Punta Icotea, también llamada Centro Viejo y el área industrial de la Salina con su muelle, patio de tanques e isla artificial. También es sede del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño.

Vialidad y transporte

Sus vías principales son la avenida Miraflores que la recorre por la mitad, la calle Cumaná, las avenidas Independencia, La Rosa y Hollywood, además de las que la rodean, la avenida Intercomunal, y las carreteras H y J. Cuenta además con el distribuidor Nuevo Juan, donde se encuentra el monumento al trabajador petrolero, obra del artista local Lucidio González.

Las líneas que recorren la parroquia son: Bello Monte (calles Carabobo y Cumaná, avenidas Miraflores, Carnenvalli e Independencia), Concordia (avenida Miraflores, calle Cumaná y el sector Concordia), H y Cabillas (carretera H), H y Delicias (carretera H), Nueva Cabimas (avenida La Rosa, avenida Lagoven, carretera J), además de otras que en su ruta a otros sectores la recorren: Corito, El Lucero y Gasplant.

Sitios de referencia

 Monumento al Trabajador Petrolero. Distribuidor Nuevo Juan
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Avenida Independencia
 Iglesia San José. Avenida Cumaná
 Patio de Tanques La Salina. Entre avenida Hollywood, La Rosa y Lagoven
 Cuerpo de Bomberos de Cabimas. Avenida La Rosa
 Sede de los Tribunales. Avenida La Rosa con Buena Vista
 Centro Médico de Cabimas. Avenida Miraflores
 IPASME. Cerca de Avenida Carnevalli
 Estadio de Miraflores. Calle Carabobo
 Estadio de Concordia. Avenida Miraflores
 Plaza de Concordia
 Centro Comercial Costa Este. Avenida Buena Vista

Referencias 
 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. 
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

Carmen Herrera